De Kat (bolwerk Karthuizen)
 De Kat (Kattensloot)